Annandale bezeichnet Orte

in Australien:
 Annandale (New South Wales)
 Annandale (Queensland)

in Großbritannien:
 Annandale (Dumfries and Galloway), ein Tal in Schottland

in Guyana:
 Annandale (Demerara-Mahaica)
 Annandale (Pomeroon-Supenaam)

in Kanada:
 Annandale (Prince Edward Island)

in Neuseeland:
 Annandale (Neuseeland) in der Region Canterbury

in den Vereinigten Staaten:
 Annandale (Maryland), im Howard County
 Annandale (Minnesota), im Wright County
 Annandale (Mississippi), im Madison County
 Annandale (New Jersey), im Hunterdon County
 Annandale (Pennsylvania), im Butler County
 Annandale (Virginia), im Fairfax County
 Annandale Acres, im Fairfax County, Virginia
 Annandale Estates, im Brown County, Indiana
 Annandale Terrace, im Fairfax County, Virginia
 Annandale-on-Hudson, im Dutchess County, New York

im Sport:
 Annandale (Rugby), einen ehemaligen Verein der Rugby-Liga von New South Wales

als Familienname:
 Lawrie Annandale (* 1950), schottischer Snookerschiedsrichter und -spieler
 Nelson Annandale (1876–1924), britischer Zoologe
 Thomas Annandale (1838–1907), britischer Chirurg

Sonstiges:
 Annandale (Whiskybrennerei), eine Whiskybrennerei bei Annan
 Annandale Ranch Airport, Airport im Uvalde County, Texas
 Annandale (Mine), Mine im Juab County, Utah
 Annandale Sandstone Quarry, Mine im Butler County, Pennsylvania
 Annandale Community Park, Park im Fairfax County, Virginia

im NRHP gelistete Objekte:
 Annandale (Gilmore Mills), in Gilmore Mills, Virginia, ID-Nr. 93000039
 Annandale Historic District, in Annandale, New Jersey, ID-Nr. 94001108
 Annandale Plantation, in Georgetown, South Carolina, ID-Nr. 73001709

Siehe auch:
 Annadale